Bruno Tonioli – ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano
 Girolamo Tonioli – librettista italiano
 Marcella Tonioli – arciera italiana